zakopianka – główna droga z Krakowa do Zakopanego
 zakopianka – ciąg odcinków linii kolejowych nr 94 i 97 oraz całych linii nr 98 i 99, łączący Kraków z Zakopanem
 „Zakopianka” – publikacja
 Zakopianka – rzeka
 Zakopianka – centrum handlowe